Cambiamento (come processo in cui qualcosa diventa diverso) può riferirsi a:
 Cambiamento climatico
 Cambiamento di paradigma nella filosofia della scienza
 Cambiamento linguistico
 Change management – gestione del cambiamento
 Cambiamento o mutamento sociale
 Cambiamento di stato o transizione di fase in fisica e chimica

Musica
 Cambiamento – album degli Squallor